Мехдиабад:

 Мехдиабад (Апшеронский район)
 Мехдиабад (Саводжболаг)
 Мехдиабад (Комиджан)
 Мехдиабад (Шуштер) (англ.)